Kranaos, een figuur uit de Griekse mythologie
Cranaus (geslacht), een geslacht van hooiwagens